Cirelli ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Cirelli (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Vincent Cirelli (* vor 2000), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler